Товажиство Спортове Подбескидже Белско-Бяла () е футболен клуб от Белско-Бяла, Полша, основан през 1997 г., участва в Екстракласа.

Настоящ състав 

 Настоящ състав през 2015/16:

Бележки

Библиография

Външни препратки 

  Официален сайт
  Подбескидже Белско-Бяла (90minut.pl)

Полски футболни отбори